Il doppio del torneo di tennis Croatian Bol Ladies Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Julie Halard e Corina Morariu che hanno battuto in finale Tina Križan e Katarina Srebotnik 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Julie Halard /  Corina Morariu (campionesse)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (finale)

 Cara Black /  Irina Seljutina (primo turno)
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Croatian Bol Ladies Open 2000